Ойя (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Миньо. Занимает площадь 83 км². Население — 3197 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 109 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Oia, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры